Vilalba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilalba (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Vilalba (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar